KV18 () — древнеегипетская гробница в Долине царей, принадлежащая фараону Рамсесу X из XX династии.

Описание 
Гробница расположена в юго-восточной части вади. Ко времени смерти фараона она всё ещё была не окончена и позже пострадала от паводков. На стенах сохранилось крайне мало рисунков из-за наводнений, позже в XX веке Говард Картер побелил стены. Перекладина дверного проёма И декорирована изображением солнечного диска на горизонте; коридор В украшен изображениями фараона Рамсеса X перед ликами древнеегипетских богов. До 1998 года лишь коридоры В и С были расчищены.

Археология 
История исследований гробницы:

 Ричард Поукок (1737—1738): картографирование.
 Экспедиция Наполеона (1799): картографирование.
 Джеймс Бёртон (1825): картографирование.
 Экспедиция Шампольона (1828—1829): эпиграфика.
 Карл Рихард Лепсиус (1844—1845): эпиграфика.
 Эжен Лефебюр (1889): картографирование.
 Говард Картер (1902): раскопки Excavation (найдены осадки фундамента за пределами входа).
 Джон Ромер (1978): эпиграфика (для Бруклинского музея).
 MISR Project: Mission Siptah-Ramses X (1998—2000): раскопки.

В 1903 году Говард Картер в вестибюле А установил мощный электрический генератор для освещения гробниц в Долине царей. Внутри KV18 при раскопках обнаружены мебель, останки животных, вазы, инструменты (принесены сюда во время наводнений и не принадлежали изначально к этой гробнице), папирусы с текстами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гробницы Долины Царей
XX династия Египта